Ignacy Krasicki (1735–1801) – biskup, pisarz
 Ignacy Krasicki (1839–1924) – ziemianin, poseł na Sejm Krajowy Galicji.
 Ignacy Krasicki (1928–2018) – dziennikarz, politolog marksistowski, działacz PZPR.